Carpi — comuna na região Emília-Romanha, Itália
 Giovan Battista Carpi (1927-1999) — desenhista italiano
 Carpi Football Club 1909 — clube de futebol italiano

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de artes